Chorągiew pancerna koronna królewska
 Chorągiew pancerna litewska królewska